Huntsman ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Huntsman (1786–1849), US-amerikanischer Politiker
 Archibald Gowanlock Huntsman (1883–1973), kanadischer Ozeanograph und Zoologe
 Benjamin Huntsman (1704–1776), englischer Uhrmacher und Erfinder

Huntsman bezeichnet außerdem:

 Huntsman, Bezeichnung für den Führer einer Hundemeute, siehe Jagdreiten#Schleppjagden in anderen Ländern oder Parforcejagd
 Huntsman Corporation, ein Chemiekonzern
 Huntsman Program in International Studies and Business, ein Studiengang an der University of Pennsylvania
 die englische Bezeichnung von Riesenkrabbenspinnen
 Huntsman (Savile Row), ein Schneider
 Huntsman Tramway, Australien